Zygmunt Hohenzollern (1468–1495) – margrabia brandenburski na Bayreuth
 Zygmunt Hohenzollern (1538–1566) – arcybiskup magdeburski
 Zygmunt Hohenzollern (1864–1866) – pruski książę, syn cesarza Fryderyka III
 Zygmunt Hohenzollern (1896–1978) – pruski książę, bratanek cesarza Wilhelma II